Magic Bullets - A Fórmula Mágica é um livro escrito por Nick Savoy sobre dinámica social, teoria de sedução e relacionamentos. A obra é primariamente dirigida a homens, e apresenta principios e estratégias para conhecer e atrair mulheres e gerir relacionamentos.

Magic Bullets foi uma obra controversa desde seu lançamento, principalmente devido a seu tom científico e à aplicação de princípios de biologia evolutiva e sociobiologia às relações humanas. No entanto, rapidamente se tornou uma obra de referência na comunidade da sedução e simultaneamente um dos livros mais populares e respeitados nesta área.

Magic Bullets descreve detalhadamente princípios e técnicas para dominar as interações entre homens e mulheres, algumas das quais se tornaram famosas, como por exemplo os Abridores . A base do sistema desenvolvido pela Love Systems, o Emotional Progression Model, ou Modelo de Progressão Emocional, é uma expansão e actualização do clássico método "M3" desenvolvido por Erik Von Markovik, também conhecido como Mystery. 

Alguns dos temas tratados de forma mais inovadora são a análise da psicologia feminina (Parte I), a estrutura proposta para interações amorosas ou sexuais (o Modelo de Progressão Emocional, Parte II) e os conselhos sobre como gerir relações com uma ou mais mulheres.

Referências 

Livros dos Estados Unidos